Acontia nephele is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1911 door George Francis Hampson.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

nephele
Dier uit het Afrotropisch gebied